Juniorska Matematička Balkanska Olimpijada (JBMO) je matematičko takmičenje učenika mlađih od 15,5 godina. Na takmičenju učestvuju učenici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Kipra, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Srbije, Turske, Crne Gore i neke zemlje koju domaćin pozove. Svaka zemlja šalje do 6 takmičara. Na takmičenju se rade 4 zadatka 270 minuta. Svaki zadatak vrijedi 10 bodova, pa je maksimum 40. Postoje 2 vrste nagrade: medalje i specijalna priznanja. Medalju dobija otprilike 2/3 učesnika koji se djele u tri grupe u odnosu 1:2:3. Prva grupa dobija zlatnu, druga srebrnu, treća bronzanu.Specijalno priznanje dobijaju učesnici koji u potpunosti riješe jedan zadatak( ostvare u njemu 10 bodova). Domaćin može odlučiti da dodjeli još neke nagrade.

Bivše JBMO 
 Beograd, Jugoslavija, 1997.
 Atina, Grčka, 1998.
 Plovdiv, Bugarska, 1999.
 Ohrid, Makedonija, 2000.
 Nikozija, Kipar, 2001.
 Targu Mureš, Rumunija, 2002.
 Izmir, Turska, 2003.
 Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2004.
 Verija, Grčka, 2005.
 Kišinjev, Moldavija, 2006.
 Šumen, Bugarska, 2007.
 Vlora, Albanija, 2008.
 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2009.
 Olanesti, Vâlcea County, Romania, 2010
 Larnaca, Cyprus, 2011
 Veria, Greece, 2012
 Antalya, Turkey, 2013
 Ohrid, Macedonia, 2014
 Belgrade, Serbia, 2015
 Slatina, Romania, 2016
 Varna, Bulgaria, 2017
 Rhodes island, Greece, 2018
 Agros, Cyprus, 2019
 Athens, Greece, Hosted online, 2020
 Chisinau, Republic of Moldova, Hosted online, 2021
 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2022

 Rezultati JMBO 2022 

Математичка такмичења